L'oblast de Samara (en , ) est un sujet fédéral (oblast) de Russie, d'une superficie de , situé sur la Volga dont les deux villes principales sont Samara et Togliatti.

La population de l'oblast est de  au recensement de 2019.

Population et société

Démographie 

 
Samara